Vita Sancti Cuthberti (lateinisch für Leben des Heiligen Cuthbert) steht für:

 Vita Sancti Cuthberti (Anonymus), von einem unbekannten Mönch um 700 verfasste Heiligenvita des Bischofs Cuthbert von Lindisfarne
 Vita Sancti Cuthberti (Beda), Mitte des 8. Jahrhunderts von Beda Venerabilis in Versform verfasste Lebensbeschreibung des Bischofs Cuthbert von Lindisfarne